

Білоносова — присілок, Каменський міський округ, Свердловська область
 Білоносова — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область